Lüdersdorf bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Gemeinde Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil Lüdersdorf der Gemeinde Lübberstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil Lüdersdorf der Stadt Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen, siehe Lüdersdorf (Bebra)
 Ortsteil Lüdersdorf der Stadt Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, siehe Lüdersdorf (Trebbin)
 Ortsteil Lüdersdorf der Stadt Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, siehe Lüdersdorf (Wriezen)
 Ortsteil Lüdersdorf der Gemeinde Parsteinsee im Landkreis Barnim in Brandenburg

Siehe auch
Lüdersdorff
Lüdersdorf/Biesdorf